I Learned From You é uma canção de autoria de Miley Cyrus e seu pai Billy Ray Cyrus, presente no álbum Hannah Montana.

Faz parte também da trilha sonora do filme Ponte para Terabítia.

Bandas sonoras
Canções em inglês